Cleveland Peak bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Cleveland Peak (Colorado)	
 Cleveland Peak (Texas)	
 Cleveland Peak (Utah)